Pognon est à la fois un nom propre et un nom commun en argot.

Le mot est dérivé de pogner (prendre dans la pogne, en main) avec le suffixe -on.

Nom commun 
Pognon est un mot argotique désignant la monnaie. Une étymologie populaire, non attestée, attribue son origine à Henri Pognon, chef-comptable aux usines Schneider et Cie au Creusot, puis maire de la ville.

Patronyme 

 Antoine Henri Pognon (Nancy 1787 - Chalon-sur-Saône 1841), maire du Creusot de 1833 à 1841 et chef comptable des forges du Creusot, qui fut tué dans l'explosion du bateau à vapeur la Citis au Port-Guillot sur la Saône le , beau-père de François Bourdon ;
 Edmond Pognon (1911-2007), bibliothécaire et historien médiéviste français ;
 Maria Pognon (1844-1925), journaliste, oratrice, conférencière, féministe française ;
 Henri Pognon (1853-1921), assyriologue français ;
 Élisabeth Pognon (1937-), magistrate béninoise ;
 Ronald Pognon (1982-), athlète français.

Références 

Patronyme français